Борис Анатольевич Штанько (1944—2006) — советский и российский хоккеист-защитник и хоккейный тренер.

Биография 
Родился 5 февраля 1944 года. Воспитанник московского «Локомотива» («Метростроя»).

В основной состав родного клуба не пробился. Сезон отыграл за уфимский «Салават Юлаев». Проходил службу в калининском СКА. В 1967—1976 годах выступал за ярославское «Торпедо», забросив 18 шайб.

По завершении карьеры игрока работал в СДЮШОР АЗЛК СК"МОСКВИЧ" с 1979-1986 , далее СДЮШОР Московского ЦСКА. Среди его воспитанников Павел Буре, Сергей Зубов, Александр Карповцев, Максим Соловьёв и другие. Заслуженный тренер России.

23 декабря 2006 года скончался в реанимации после того, как неизвестные напали на него на стоянке возле собственного дома. Похоронен на Перепечинском кладбище Москвы.

Ссылки 
 Борис Штанько. ХК «Локомотив»

Хоккейные защитники
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК СКА МВО
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК ЦСКА Москва
Нераскрытые убийства в России
Похороненные на Перепечинском кладбище